Michaił Wasiliewicz Kozłok Romodanowski – kniaź moskiewski
 Michaił Juriewicz Norok Romodanowski – kniaź moskiewski
 Michaił Borysowicz Romodanowski – kniaź moskiewski
 Michaił Grigoriewicz Romodanowski (1653-1713) – gubernator Moskwy, rosyjski wojewoda